Karabük (provincie), een provincie van Turkije
Karabük (district), een district in deze provincie
Karabük (stad), de hoofdplaats van deze provincie